Елизабет фон Бранденбург () може да се отнася за:

 Елизабет от Бранденбург (1206 – 1231), ландграфиня на Тюрингия
 Елизабет от Бранденбург (1403–1449), херцогиня на Легница
 Елизабет от Бранденбург (1425–1465), херцогиня на Померания
 Елизабет фон Бранденбург (1451 – 1524), херцогиня на Вюртемберг
 Елизабет фон Бранденбург (1474–1507), графиня на Хенеберг
 Елизабет фон Бранденбург (1510–1558), херцогиня на Брауншвайг-Каленберг-Гьотинген и графиня на Хенеберг
 Елизабет фон Бранденбург-Ансбах-Кулмбах (1494–1518), маркграфиня на Маркграфство Баден
 Елизабет фон Бранденбург-Кюстрин (1540–1578), маркграфиня на Бранденбург-Ансбах
 Елизабет София фон Бранденбург (1589–1629), княгиня на Радзивил и херцогиня на Саксония-Лауенбург
 Елизабет София фон Бранденбург (1674–1748), графиня на Курландия, маркграфиня на Бранденбург-Байройт и херцогиня на Саксония-Майнинген
 Елизабет Фридерика София фон Бранденбург-Байройт (1732–1780), херцогиня на Вюртемберг